Eurobank может означать:
 Eurobank Ergasias — греческий банк.
 Banque Commerciale pour l'Europe du Nord – Eurobank — советский заграничный банк в Париже.